Аксёново — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Абакановского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Абакановский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 38 км, до центра муниципального образования Абаканово — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Ганино, Ладыгино, Слабеево, Курцево, Трушнево.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района